Ślub humanistyczny – jedna z form zawarcia małżeństwa zastępująca ceremonię religijną, popularna m.in. na Wyspach Brytyjskich; w Szkocji liczba zawieranych ślubów humanistycznych przekroczyła liczbę ślubów katolickich.

Ślub humanistyczny jest alternatywą dla osób, dla których ślub cywilny nie jest wystarczający i chcących nadać swojej uroczystości wymiar bardziej indywidualny. W przypadku ceremonii humanistycznej przysięga może zostać spersonalizowana – napisana przez młodą parę lub mistrza ceremonii.

W Polsce 
Ślub humanistyczny w Polsce nie jest prawnie unormowany, przez co związek taki wymaga również rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonie promowane są przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.

Przysięga na ślubie humanistycznym 
Przysięga wygłaszana w dniu ślubu jest wygłaszana pierwszy raz w życiu, nikt nie wie, jakie słowa padną z ust panny młodej czy pana młodego. Przysięga jest bardzo osobista i emocjonalna. Akcent przysięgi kładzie nacisk na emocje, przeżycia, pragnienia pary młodej, nie zaś na względy formalne i religijne. Odwołuje się do wspólnej historii, często narzeczeństwa, wspólnie spędzonych chwil, sytuacji trudnych i tych najpiękniejszych. Dzięki temu ślub humanistyczny jest mocno spersonalizowany.

Krytyka 
Tego typu forma zaślubin spotkała się z krytyką środowisk religijnych i konserwatywnych.

Zobacz też 
 Świecki pogrzeb

Przypisy 

Rodzaje małżeństw